

Patronyme 

 Évariste Galois (1811-1832), mathématicien français.

En l'honneur du précédent 
 Galois, un cratère lunaire situé sur la face cachée de la Lune ;
 (9130) Galois, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 , page d'homonymie.

Voir également 
 
 , page d'homonymie.
Patronyme français